Tocl kan som auktorsförkortning betyda:

 Karel C. Tocl
 Karel Karl C. Tocl

Robotskapade auktorsförkortningar